Louder Than Love (álbum de Soundgarden)
Louder Than Love (álbum de TKA)

Desambiguação